Мааньян:

 Мааньян — один из австронезийских народов Индонезии, в его составе выделяют субэтносы:
 мааньян-паку,
 мааньян-паджу-эпат,
 мааньян-дайю,
 мааньян-паджу-сапулух,
 мааньян-паджу-лима,
 мааньян-варукин,
 мааньян-джанкунг;
 Мааньян — язык народа мааньян.